295-я мотострелковая дивизия
 295-я пехотная дивизия (вермахт)
295-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 295-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в июле 1941 года
 295-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в сентябре 1941 года

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (250. - 299.)#295. divizija